Pride 15: Raging Rumble foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu no Saitama Super Arena em Saitama, Japão em . As futuras lendas do Pride e UFC Antonio Rodrigo Noguiera e Quinton Jackson fizeram sua estréia no Pride nesse evento.

Resultados

Ligações Externas 

2001 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2001